Hiato (linguística) — tipo de encontro vocálico
Hiato esofagiano — parte do esôfago
Hiato aórtico — parte da estrutura do diafragma
Hiato (televisão) — técnica usada em emissoras de televisão
Hiato inflacionário — diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial de pleno emprego
Hiato aniônico — diferença entre cátions e ânions presentes no sangue

Desambiguações de linguística
Desambiguações de televisão
Desambiguações de biologia